Духонин — фамилия. Известные носители:
 Духонин, Константин Лаврентьевич (1847—1901) — генерал-майор, сын Л. Г. Духонина
 Духонин, Лаврентий Григорьевич (1795—1865) — генерал-майор
 Духонин, Михаил Лаврентьевич (1837—1895) — генерал-лейтенант, сын Л. Г. Духонина
 Духонин, Николай Николаевич (1876—1917) — российский генерал, исполнял обязанности верховного главнокомандующего русской армией в ноябре-декабре 1917 года.